VIII. letní olympijské hry se konaly v Paříži ve Francii 4. května až 27. července 1924.
Vynikli finští běžci – Paavo Nurmi získal pět a Ville Ritola čtyři zlaté medaile. Svých prvních úspěchů tu dosáhli též americký plavec Johnny Weissmüller a slovinský gymnasta Leon Štukelj. První československou zlatou medaili tam získal  Bedřich Šupčík.

Kandidátská města 
O pořádání 8. olympijských her se dále ucházel Amsterdam (Nizozemí), Barcelona (Španělsko), Los Angeles (USA), Praha (Československo) a Řím (Itálie).

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Československo na LOH 1924

Externí odkazy 
 
 Oficiální výsledky LOH 1924 na Olympedia 

 
Letní olympijské hry
Olympijské hry ve Francii
Sportovní události v Paříži
Multisportovní události v roce 1924
Sport ve Francii v roce 1924